Gai Lecani, magistrat romà. Fou cònsol l'any 65.
 Lecani (soldat), soldat romà al que s'atribueix la mort de l'emperador Galba l'any 69.